Des élections consulaires françaises ont lieu du 21 au 30 mai 2021. Les Français établis hors de France sont appelés à élire, pour la deuxième fois, 442 conseillers des Français de l'étranger et 68 délégués consulaires.

Initialement prévues en , les élections sont reportées en  en raison de la progression de la pandémie de Covid-19.

Déroulement 
La période de dépôt des candidatures débute le lundi  et s’achève le samedi  pour le continent américain et les Caraïbes et le dimanche  pour le reste du monde.

Ces élections sont le résultat de la loi du  relative à la représentation des Français établis hors de France qui a réformé la représentation des Français vivant à l’étranger.

Elles prennent la suite de l'élection d'une partie des conseillers élus depuis 1982 au suffrage universel direct au Conseil supérieur des Français de l'étranger, puis à l'Assemblée des Français de l'étranger, instances comportant également des membres nommés en tant que « personnalités qualifiées » et des membres de droit.

Initialement prévues en , les élections sont reportées en  en raison de la progression de la pandémie de Covid-19. En fonction du rapport du gouvernement sur la situation de l’épidémie de Covid-19 qui devra être remis au Parlement début 2021, il est prévu que l’élection se tienne les 29 mai 2021 pour le continent américain et les Caraïbes et le 30 mai 2021 pour le reste du monde

Conseillers et délégués consulaires 
Les  des Français de l'Étranger (anciennement dénommés conseillers consulaires) siègent au sein de conseils consulaires auprès de chaque ambassade et poste consulaire. Les élus peuvent émettre des avis sur les questions concernant les Français de l'étranger.

Les délégués consulaires sont élus en même temps que les conseillers pour corriger les écarts de population entre les circonscriptions. Avec les conseillers des Français de l'étranger, les sénateurs et les députés représentant les Français établis hors de France, ils font partie du collège électoral chargé d'élire les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Les conseillers des Français de l'étranger élisent en outre 90 d'entre eux pour siéger au sein de l’Assemblée des Français de l'étranger.

Mode de scrutin 
Les  des Français de l'Étranger sont élus au suffrage universel direct dans chaque circonscription consulaire : il y a un à neuf conseillers par circonscription en fonction du nombre de Français inscrits dans la circonscription. Ils sont élus pour un mandat de six ans. Au , il y a  au Registre des Français établis hors de France répartis dans 130 circonscriptions consulaires.

Prévues pour les  (pour le continent américain et les Caraïbes) et , les élections sont reportées en juin suivant en raison de la pandémie de maladie à coronavirus. Elles sont finalement repoussées à , sur avis du Conseil scientifique, pour qui .

Participation 
Pour ce scrutin,  Français sont inscrits sur les listes électorales consulaires dans le monde. Parmi ceux-ci,  ont participé au vote à l'urne (2,13% de participation) et  ont voté par la voie électronique (12,93% de participation).
 ont donc pris part au scrutin pour un taux de participation total de 15,06%, en baisse de 1,55pp par rapport à 2014.

À noter que les scrutins des  (avec Bangladesh, Népal, Sri Lanka) et  circonscriptions consulaires d'Inde, ainsi que de la circonscription de Madagascar, sont reportés à une date à définir au dernier trimestre 2021 du fait des conditions sanitaires dans ces pays.

Résultats par circonscription

Afrique

Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana
Comprend également le Malawi.

Angola

Madagascar
En raison du contexte sanitaire, les élections des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires à Madagascar sont reportées à une date ultérieure.

Niger

Nigéria

Tchad

Afrique du Nord / Moyen-Orient

Algérie ()
Comprend les wilayates d'Adrar, Aïn Temouchent, Béchar, Chlef, El Bayadh, Mascara, Mostaganem, Naâma, Oran, Relizane, Saïda, Sidi Bel Abbes, Tiaret, Tindouf, Tissemsilt et Tlemcen.

Algérie ()
Comprend les wilayates d'Annaba, Khenchela, Batna, Mila, Biskra, Oum El Bouaghi, Constantine, Sétif, El Tarf, Skikda, Guelma, Souk Ahras, Jijel et Tébessa.

Algérie ()
Comprend les wilayates d'Alger, Bejaia, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Ain-Defla, Djelfa, El Oued, Ghardaia, Illizi, Laghouat, Medea, M'Sila, Ouargla, Tamanrasset, Tipaza et Tizi Ouzou.

Égypte

Jordanie, Irak

Amérique

Bolivie

Canada ()
Comprend l'Ontario et le Manitoba.

Canada ()
Comprend la partie nord du Québec, délimitée par les comtés d'Ungawa, Laviolette, Saint-Maurice, Trois-Rivières, Lotbinière, Frontenac et Beauce-Sud.

Canada ()
Comprend la partie sud du Québec, délimitée par les comtés d'Abitibi-Ouest, Abitibi-Est, Gatineau, Labelle, Berthier, Maskinonge, Nicoelt-Yamaska, Arthabaska, Richmond, et Megantic-Compton. Comprend également le Nunavut, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

Chili

Costa Rica, Honduras, Nicaragua

États-Unis ()
Comprend le sud de la Californie, le sud du Nevada, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique.

États-Unis ()
Comprend l'Alaska, Hawaii, l'Idaho, le Montana, l'Oregon, l'Utah, l'État de Washington, le Wyoming, Guam, les Samoa américaines, le nord de la Californie et le nord du Nevada.

Guatemala, Salvador
Comprend également le Bélize.

Haïti

Panama, Cuba, Jamaïque

Paraguay

République dominicaine

Uruguay

Venezuela, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago
Comprend également Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Christophe-et-Niévès, la Dominique, la Barbade et Antigua-et-Barbuda.

Asie

Cambodge

Chine ()
Comprend le Fujian, Guangdong, Hainan, le Hubei, le Hunan, le Jiangxi, le Sichuan, le Guizhou, le Yunnan, la région autonome Zhuang et Chongqing.

Chine ()
Comprend Pékin, Tianjin, le Shandong, le Hebei, le Henan, le Shanxi, le Shaanxi, le Gansu, Qinghai, le Heilongjaing, le Jilin, le Liaoning, le Ningxia, le Tibet, le Xinjiang et la Mongolie intérieure. Comprend également la Mongolie et la Corée du Nord.

Chine ()
Comprend Hong Kong et Macao.

Chine ()
Comprend Shanghai, le Jiangsu, l'Anhui et le Zhejiang.

Corée du Sud, Taïwan

Indonésie
Comprend également le Timor oriental.

Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizistan

Japon

Laos

Malaisie, Brunei

Singapour

Thaïlande, Birmanie

Vietnam

Europe

Allemagne

Belgique

Espagne ()
Comprend la Catalogne, les Baléares et l'Aragon.

Espagne ()
Comprend Madrid, la Castille-et-Léon, la Castille-La Manche, les Canaries, la Communauté valencienne, Murcie, l'Andalousie, l'Estrémadure, le Pays basque, la Navarre, La Rioja, la Cantabrie, les Asturies, la Galice, Ceuta et Melilla.

Italie () 
Comprend le Latium, la Toscane, l'Ombrie, les Marches, les Abruzzes, la Sardaigne, la Basilicate, la Calabre, la Campanie, le Molise, les Pouilles et la Sicile. Comprend également Malte, Saint-Marin et le Vatican.

Italie () 
Comprend la Lombardie, le Piémont, la Vallée d'Aoste, la Ligurie, l'Émilie-Romagne, la Vénétie, le Trentin-Haut-Adige et le Frioul-Vénétie Julienne.

Monaco

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie, Moldavie

Suisse ()
Comprend les cantons d'Argovie, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Berne, de Glaris, des Grisons, de Lucerne, de Nidwald, d'Obwald, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de Schwyz, de Soleure, du Tessin, de Thurgovie, d'Uri, de Zoug et de Zurich. Comprend également le Liechtenstein.

Suisse ()
Comprend les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, du Valais et du Jura.

Océanie

Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Comprend également les Kiribati, Nauru, les Tonga et les Tuvalu.

Nouvelle-Zélande
Comprend également les Îles Cook et les Samoa.

Vanuatu
Comprend également les Îles Salomon.

Notes et références

Liens externes 
 Liste officielle des candidats

Francais de l'etranger
Élection en France sous la Cinquième République
Scrutin reporté en raison de la pandémie de Covid-19
Mai 2021 en France
Politique en mai 2021